Всемирный конвент фэнтези () — американский ежегодный конвент профессионалов, любителей и людей, интересующихся фэнтези. Во время конвента вручается Всемирная премия фэнтези. 
Также на нём проходят выставки, автограф-сессии, костюмированные представления, игры, маскарады и другие события.

Конвенты

См. также 
 World Fantasy Award

Примечания

Ссылки 
 World Fantasy Convention official website
 World Fantasy Convention 2010 official website
 World Fantasy Convention 2011 official website

Международные конвенты